

Carriera

Nazionale 
Ha fatto parte della Nazionale albanese dal 1996 fino al 2002, collezionando 17 presenze.

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale albanese